Le titre de Lord Grand Intendant peut faire référence à :
 Lord Grand Intendant d'Angleterre et du Pays de Galles (Lord High Steward)
 Lord Grand Intendant d'Irlande (Lord High Steward of Ireland)
 Lord Grand Intendant de Norvège (Lord High Steward of Norway)
 Lord Intendant (Lord Steward)